Серпентайн может означать:

 Серпентайн (озеро);
 Серпентайн (галерея).